Le Tournament of Champions 2004 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2004, qui est un tournoi PSA World Series. Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 21 au . Peter Nicol remporte le titre en battant John White en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions

Liens externes 
 

Masculin 2004
PSA World Series 2004
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en février 2004